Памятные монеты из недрагоценных металлов выпускаются Национальным банком Республики Казахстан с 1995 года, когда была выпущена монета, посвящённая 50-летию ООН. Для изготовления монет используется нейзильбер и мельхиор, все они чеканятся в качестве UNC (некоторые также в bUNC или proof-like) на Казахстанском монетном дворе. Также выпускаются биметаллические монеты из нейзильбера и нибрасса номиналом 100 тенге.

Выпуск монет осуществляется в рамках местных программ «События», «Люди», «Государственные награды», «Красная книга Казахстана», «Космос», «Обряды, национальные игры Казахстана», «Города Казахстана», «Сказки Народа Казахстана», «Портреты на банкнотах», «Сокровища степи», «Флора и фауна Казахстана» и «Культовые животные — тотемы кочевников».

Монеты из нейзильбера выпускаются номиналом 20, 50 и 100 тенге и являются законным средством платежа в Казахстане.

Статистика 
По состоянию на 31 декабря 2019 года было выпущено 120 памятных монет из недрагоценных металлов.

Серия «События» 
Монеты серии номиналом 20, 50 и 100 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 1995 года. В 2005 году в рамках серии была выпущена биметаллическая монета «60 лет ООН» номиналом 100 тенге.

Аверс у всех монет серии, кроме монеты «10 лет Астане как столице Казахстана», выпущенной в 2008 году, одинаковый: герб Казахстана, название банка-эмитента на  и его аббревиатура (), номинал.

Гурт у всех монет, кроме монеты «50 лет ООН», прерывисто-рубчатый.

Серия «Люди» 
Монеты серии номиналом 20, 50 и 100 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 1996 года.

Аверс у всех монет серии, выпущенных до 2017 года, кроме монеты «200 лет со дня рождения Тараса Шевченко», выпущенной в 2014 году, одинаковый: герб Казахстана, название банка-эмитента на  и его аббревиатура (), номинал. У монеты 2009 года, посвящённой Толеу Басенову, на аверсе также обозначен год выпуска. С 2017 года на аверсе монет изображены: герб и название государства на казахском и русском языках, номинал, национальный орнамент и логотип Национального Банка Республики Казахстан.

Гурт прерывисто-рубчатый.

Серия «Государственные награды» 
Монеты серии номиналом 50 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускались в 2006—2010 годах.

Аверс: герб Казахстана, название банка-эмитента на  и его аббревиатура (), номинал.

Реверс: изображение награды, её название на казахском и русском языке, год выпуска монеты.

Гурт прерывисто-рубчатый. Тираж каждой монеты — 50 000 шт.

Серия «Обряды, национальные игры Казахстана» 
Монеты серии номиналом 50 и 100 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 2006 года. С аналогичным дизайном выпускаются серебряные монеты номиналом 500 тенге.

Аверс: герб Казахстана и номинал на фоне национального орнамента, название государства на  и .

Реверс: сцена обряда или игры, её название на казахском, знак монетного двора (у монеты 2016 года вместо него логотип НБРК) и год выпуска.

Гурт прерывисто-рубчатый.

Серия «Красная книга Казахстана» 
Монеты серии номиналом 50 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 2006 года. Со сходным дизайном выпускаются серебряные монеты номиналом 500 тенге.

Аверс у монет, выпускавшихся в 2006—2009 годах был одинаковый: герб Казахстана, название банка-эмитента на , его аббревиатура () и номинал.

С 2010 года монеты серии выпускаются с индивидуальным дизайном аверса.

Гурт прерывисто-рубчатый.

Серия «Космос» 
Монеты серии номиналом 50 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускались в 2006—2015 годах, ещё одна монета выпущена в 2020 году. С аналогичным дизайном чеканятся биметаллические монеты номиналом 500 тенге из серебра и тантала.

Аверс: стилизованное изображение человека на фоне Вселенной, название государства на  и , номинал и знак монетного двора.

Гурт прерывисто-рубчатый.

Серия «Города Казахстана» 
Аверс: номинал, аббревиатура «ҚҰБ» (НБК — Национальный банк Казахстана), руб аль-хизб, орнамент.

Реверс: герб соответствующего города, название государства на  и год выпуска. Гурт рубчатый.

Характеристики: масса — 4,71 г; диаметр — 23 мм, тираж каждой монеты — 50 000 шт.

Серия «Сказки Народа Казахстана» 
Монеты серии номиналом 50 и 100 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 2013 года. С аналогичным дизайном выпускаются серебряные монеты номиналом 500 тенге.

Аверс: герб Казахстана и номинал на фоне национального орнамента, название государства на  и .

Реверс: сцена сказки и её название, масса и проба металла, знак монетного двора (у монеты 2015 года вместо него логотип НБРК) и год выпуска.

Гурт прерывисто-рубчатый. Тираж монет 2013—2016 года — 100 000 шт, 2017 года — 10 000 шт.

Серия «Портреты на банкнотах» 
Монеты серии номиналом 50 и 100 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм выпускаются с 2014 года. С аналогичным дизайном также выпускаются золотые и серебряные монеты номиналом 500 тенге.

Аверс: герб Казахстана и номинал, национальный орнамент, логотип НБРК, название государства на  и .

Реверс: фрагмент банкноты 1993 года с портретом деятеля, его имя, национальный орнамент, год выпуска монеты.

Гурт прерывисто-рубчатый. Тираж монет 2014—2016 года — 100 000 шт, 2017 года — 10 000 шт.

Серия «Сокровища степи» 
Единственная на сегодняшний день монета серии номиналом 50 тенге, массой 11,17 г и диаметром 31 мм была выпущена в 2015 году.

Гурт: прерывисто-рубчатый. С аналогичным дизайном выпускаются серебряные монеты номиналом 500 тенге.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Национальный банк Республики Казахстан — Национальная валюта 
 ehobbex.com — Каталог монет Казахстана 

Памятные монеты Казахстана
Казахстан